Зайцев, Яков:

 Зайцев, Яков Власьевич (1923—1994) — советский историк, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Зайцев, Яков Павлович (1918—1973) — младший лейтенант РККА, Герой Советского Союза (1944).